Az 1964. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 1-jén rendezték Axamsben. Az aranyérmet a francia Christine Goitschel nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kővári Károlyné a 26. helyen végzett.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1964. évi téli olimpiai játékokon